A National Basketball Association 1958–1959-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 13. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–0-ra nyert a Minneapolis Lakers ellen. Később a Boston további 7-szer nyerte meg egymás után az NBA-t. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Bob Pettit lett.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Bob Pettit
Az év újonca: Elgin Baylor

All-Star-mérkőzés 

MVP: Elgin Baylor és Bob Pettit
Vezetőedzők: Ed Macauley (Nyugat), Red Auerbach (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba